Elenco delle catacombe nel mondo.

Francia

Parigi 
Catacombe

Italia

Agrigento 
Catacomba Fragapane

Albano Laziale 
Catacombe di San Senatore

Aosta 
Catacombe

Bolsena 
Catacombe di Santa Cristina

Calvi 
Catacombe

Campo nell'Elba 
Catacombe di Pianosa

Capua 
Catacombe

Chiusi 
Catacomba di Santa Caterina d'Alessandria
Catacomba di Santa Mustiola

Concordia Sagittaria 
Catacombe di Iulia Concordia

Grottaferrata 
Catacombe ad Decimum

L'Aquila 
Catacombe di San Vittorino
Catacombe di Castelvecchio Subequo

Massa Martana (PG)

Messina 
Catacombe

Monteleone Sabino 
Catacombe di Santa Vittoria (Trebula Mutuesca)

Napoli 

Catacombe del Pianto
Catacombe della Vita
Catacombe di Materdei
Catacombe di San Fortunato
Catacombe di San Gaudioso
Catacombe di San Gennaro
Catacombe di San Pietro ad Aram
Catacombe di San Severo
Catacombe di San Vito
Catacombe di Sant'Ermo
Catacombe di Sant'Eufebio
Catacombe di Sant'Eufemia

Nepi 
Catacomba di Santa Savinilla

Padova 
 Catacombe di Santa Giustina

Palermo 
Catacombe di Porta d'Ossuna
Catacombe di Casa Professa
Catacombe di San Michele Arcangelo
Catacombe dei Santissimi Quaranta Martiri

 Catacombe di Villagrazia di Carini
 Catacombe dei Cappuccini

Paliano 
Catacombe di Colle San Quirico

Ravenna 
Catacombe di Eleucadio
Catacombe di Probo
Catacombe di San Severo
Catacombe di Sant'Apollinare

Rignano Flaminio 
Catacombe di Santa Teodora

Roma 

Catacomba dei due Felici
Catacomba dei Giordani
Catacomba dei Santi Gordiano ed Epimaco
Catacomba dei Santi Processo e Martiniano
Catacomba della Nunziatella
Catacomba di Aproniano
Catacomba di Calepodio
Catacomba di Novaziano
Catacomba di Ponziano
Catacomba di San Castulo
Catacomba di San Lorenzo (o di Ciriaca)
Catacomba di San Nicomede
Catacomba di San Pancrazio
Catacomba di San Panfilo
Catacomba di San Valentino
Catacomba di Santa Sinforosa
Catacomba di Santa Tecla
Catacomba di Sant'Agnese
Catacomba di Sant'Ermete (o di Bassilla)
Catacomba di Sant'Ilaria
Catacomba di Sant'Ippolito
Catacomba di Trasone
Catacomba maggiore
Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro
Catacomba dei Santi Marco e Marcelliano (o di Basileo)
Catacombe di Commodilla
Catacombe di Domitilla
Catacombe di Generosa
Catacombe di Pretestato
Catacombe di Priscilla
Catacombe di San Callisto
Catacombe di San Sebastiano
Catacombe di San Zotico
Catacombe di Santa Felicita
Catacombe di sant'Alessandro
Catacombe di via Anapo
Catacombe di Vigna Randanini
Catacombe di Villa Torlonia
Ipogeo degli Aureli (catacomba gnostica)
Ipogeo di via Dino Compagni
Ipogeo di via Livenza
Ipogeo di Vibia (con sepolture promiscue, pagane e cristiane)

Sant'Antioco 
Catacombe

Siracusa 

Catacombe di San Giovanni
Catacombe di Santa Lucia
Catacombe di Vigna Cassia

Sutri
Catacomba di San Giovenale

Teano 
Catacombe

Trapani 
Catacombe

Valmontone 
Catacombe di Sant'Ilario (ad bivium)

Venosa 
Catacombe ebraiche di Venosa

Catacombe
Catacombe